San Paolo, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie
 San Paolo Albanese, commune italienne de la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale
 San Paolo d'Argon, une commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie en Italie
 San Paolo Bel Sito, une commune italienne de la ville métropolitaine de Naples
 San Paolo Cervo, une commune de la province de Biella dans le Piémont en Italie
 San Paolo di Civitate, une commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles
 San Paolo di Jesi, une commune italienne dela province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale
 San Paolo Solbrito, une commune italienne de la province d'Asti dans la région Piémont en Italie